Усе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Усенко, Борис Иванович (1927—2006) — советский футбольный тренер.
 
 Усенко, Елена (род. 2007) — украинская певица.
 
 Усенко, Константин Степанович (1920—2004) — Герой Советского Союза.
 Усенко, Леонтий Егорович (1917—1990) — Герой Советского Союза.
 Усенко, Матвей Алексеевич (1898—1943) — генерал-майор.
 
 Усенко, Павел Матвеевич (1902—1975) — украинский советский поэт и журналист, военный корреспондент.
 Усенко, Степан Иванович (1909—1939) — комсомольский и партийный деятель УССР.

Составные фамилии 
 Новицкая-Усенко, Людмила Васильевна (род. 1934) — советская деятельница, врач, ректор Днепропетровского медицинского института.